A Réti-megnyitás vagy Zukertort-megnyitás olyan megnyitás a sakkban, amelynek első lépése 1. Hf3.

Nevét Réti Richárd nem hivatalos nagymesterről kapta, aki 1924-ben ezzel a megnyitással győzte le José Raúl Capablanca akkori sakkvilágbajnokot. A Sakkmegnyitások Enciklopédiájában (Encyclopaedia of Chess Openings, ECO) a Réti-megnyitás kódjai: A04-A09.

A Chessbase statisztikája szerint a Hf3 a lehetséges 20 nyitólépés közt a harmadik legnépszerűbb. A huszárt jó mezőre fejleszti és gyors sáncolást készít elő. Ebben a megnyitásban világos állása rugalmas az első lépés után, nem kötelezi el magát valamely gyalogstruktúra iránt a centrumban és megvárhatja, hogy sötét feltárja saját szándékát. A lépés egyetlen apró hátránya, hogy elzárja az f-gyalog útját. Ez nem baj, ha világos nem akar gyorsan kilépni az f-gyaloggal, de kizárja az f3-ra, illetve a Hge2-re épülő játékrendszereket, amelyeket gyakran alkalmaznak a királyindiai védelem ellen.

1.... d5 folytatással általában más megnyitásba transzponálódik át, mint a királyindiai, vagy a vezércsel. Ha világos a korai szakaszban c4-et is húz, akkor a játszma az angol megnyitásba is átmehet. 1....c5, 2. e4 esetén a szicíliai védelem is kihozható.

Amikor nem megy át valamely másik megnyitásba, a Réti megnyitás fő változatai a következők:
1...Hf6 (ECO-kód A05)
1....d5 (A06)
2. g3 (Királyindiai támadás, A07) (modern változat)
2…. c5 3. Fg2 (Királyindiai támadás, A08)
2. c4 (A09) (klasszikus változat)
1…egyéb (A04)

Réti nevéhez legszorosabban az A06 jelű 1. Hf3 d5 változat fűződik. A leggyakoribb válasz világossal 2. c4, ez az A09 kódú hagyományos, vagy klasszikus változat. A legutóbbi években vált népszerűvé és ezért a modern változat nevet viseli a 2.g3 folytatás (A07), amelyben királyoldali futójával világos a játszma korai szakaszában fianchetto létrehozására törekszik, bár ez a játék gyakran megy át a királyindiaiba.

A klasszikus változat

Az A09 állásból sötét válaszai:

 2. … dxc4 - leveszi a gyalogot
 2. … e6 - védi d5-öt
 2. … c6 - védi d5-öt
 2. … d4 - megtolja a gyalogot

Egy ponton világos g3-at és Fg2-t lép, fianchettóba húzva a futót a sáncolás előtt. Ez a Réti által hirdetett hipermodernizmus jegyében történik, amely a centrumnak a szárnyakról történő ellenőrzését jelenti a közvetlen elfoglalása helyett. Világos a tempóért és a pozícióért hajlandó áldozni is, bár a gyalogot ebben a játékban általában mérgezettnek tartják, mivel Va4+ azonnal visszanyeri és Vxc4 után vitathatatlan dominanciát biztosít világosnak a centrumban. Ez a csere fejletlenül hagyja sötét állását, miközben világos vezérével és huszárjával is előretör.

Kapcsolódó szócikkek 
 Wikibooks fejezet

Sakkmegnyitások